Vollmerhausen steht für:

 Vollmerhausen (Gummersbach) in Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vollmerhausen (Wuppertal) in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen